Перелік Сводеша — запропонований американським лінгвістом Моррісом Сводешем засіб для оцінки ступеня споріднення між різними мовами за такою ознакою, як схожість найбільш стійких базових лексем. Це стандартизований перелік базових лексем даної мови, приблизно упорядкованих по зменшенню їхньої «базовості» чи історичної стійкості.

Мінімальний набір найважливішої («ядерної») лексики міститься в 100-словесному переліку Сводеша. У Вікіпедії прийнято використання більш застарілих і менш семантично стійких, зате більш докладних 200- і 207-словесних списків.

У цій статті запропоновано порівняльна характеристика найбільш поширених слов'янських мов (207-слівний перелік).

Див. також 

 Балто-слов'янська мовна спільність
 Метатеза плавних у слов'янських мовах
 Мовна сім'я
 Перелік Сводеша для підляської, білоруської та української мов
 Праслов'янська мова
 Слов'янські мови
 Староцерковнослов'янська мова

Джерела та посилання 

Мовознавство
Слов'янські мови
Списки Сводеша